16-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 10 листопада до 13 грудня 1948 року в Москві. Звання чемпіона було присвоєно обом переможцям.

Турнірна таблиця

Посилання 

Чемпіонати СРСР із шахів
1948 у шахах‎
Листопад 1948
Грудень 1948